Het provinciedistrict Diest vormde tot 2017 bij de provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie Vlaams-Brabant een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Leuven en de kieskantons Aarschot, Diest en Haacht. Op dit niveau gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Aarschot omvat de gemeenten Aarschot, Begijnendijk en Tielt-Winge.
 Het kieskanton Diest omvat de gemeenten Bekkevoort, Diest, Kortenaken en Scherpenheuvel-Zichem.
 Het kieskanton Haacht omvat de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht, Holsbeek, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo.

Geschiedenis 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 12 van de 32 zetels van het kiesarrondissement Leuven toegewezen (voorheen 15 van de 38). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Vlaams-Brabant werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*)1965: VFD 1974: PDP 1977: FDF  187: SAP/POS 1994: NWP 2012: Belg-Unie 

Diest
Diest